Тусьє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південний схід від Парижа, 17 км на південний схід від Ліона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 832 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2306,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Тусьє на сайті французького Національного інституту географії
 Тусьє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тусьє на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тусьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тусьє на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Рона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Рона